Droga krajowa nr 19 (Czechy)
 Droga krajowa nr 19 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A19
 Autostrada M19 (Węgry)